Röthelstein kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Röthelstein (bergstopp), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Röthelstein (kommun), Steiermark, Politischer Bezirk Graz-Umgebung, 

Robotskapade Österrikeförgreningar